Коттеррелл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Коттерелл, Билл (Уильям) — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 5000 м (1924), победитель Международного чемпионата по кроссу (1924, 1929)
  (1834—1900) — британский политик, член Палаты общин (1857—1859), шериф графства Херефордшир (1865).
  — британский гимнаст, участник летних Олимпийских игр (1908, 1920).
  (1751—1845) — британский политик, член Палаты общин (1802—1803, 1806—1831).
 Коттеррелл, Дэвион — баскетболист, чемпион Островных игр в составе сборной Островов Кайман (2017, 2019).
  (1585—1631) — член Палаты общин (1621—1624), отец Чарльза Коттерелла.
  (1686—1758) — британский придворный церемониймейстер (с 1710), вице-президент Королевского общества древностей, сын Чарльза Лодовика Коттерелла.
  (1857—1939) — британский велосипедист, основатель Клуба велосипедной езды (впоследствии — Федерация велосипедной езды Великобритании).
  (ок. 1698—1744) — священник Церкви Ирландии, епископ Фернса и Лохлина (1743—1744).
  (1615—1701) — английский придворный церемониймейстер (1641—1686), сын Клемента Коттерелла.
  (1654—1710) — английский придворный церемониймейстер (с 1686), сын Чарльза Коттерелла, отец Клемента Коттерелла-Дормера.

См. также 
  (ум. 1421) — английский политик, член Палаты общин (1390, 1393—1395, 1397, 1410, 1420—1421).